DMW steht für:

 Deutsche Medizinische Wochenschrift
 Deutscher Musikwettbewerb
 DMW Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 Bahnhof Mittweida, Sachsen (DS100-Code)
 eine Zuggattung für Wehrmachtszüge im Zweiten Weltkrieg 

dmw steht für:
 Mudbura (ISO-639-3-Code), australische Sprache im Northern Territory

Abkürzung